El acrónimo RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), así como la marca comercial derivada Renfe, pueden referirse a:
 
 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), compañía fundada en 1941 y liquidada el 31 de diciembre de 2004, fecha en que sus operaciones fueron divididas entre sus sucesoras Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe Operadora (Renfe).
 Renfe Operadora, comercializada como Renfe, una empresa nacida el 1 de enero de 2005 de la segregación de la anterior en dos entidades independientes. Renfe Operadora se hizo cargo de la oferta de servicios de transporte.
 Renfe Cercanías AM, división comercial de la anterior, creada en 2013 para asumir la explotación de servicios de pasajeros previamente gestionados por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).